Fort Oranje is de naam van diverse Nederlandse forten wereldwijd. Forten met de naam Oranje zijn te vinden op de volgende locaties:

in Nederland:
Fort Oranje (Willemstad)
Fort Oranje (Retranchement)
Fort Oranje (Woerden)
 Fort Oranje (camping), voormalige camping in Rijsbergen, in 2017 ontruimd
op de Antillen:
Fort Oranje (Bonaire)
Fort Oranje (Sint Eustatius)
in de VS:
Fort Oranje (Nieuw-Nederland)
in Brazilië:
Fort Oranje (Nieuw-Holland)
in Indonesië:
Fort Oranje (Celebes)
Fort Oranje (Ternate)
in Afrika:
Fort Oranje (Gorée)
Fort Oranje (Goudkust)